Доз (Dawes) — фамилия английского происхождения.

Известные носители 
 Доз, Джеймс Уильям (1844—1918) — американский политик, 5-й губернатор Небраски.
 Доз, Доминик (1976) — американская гимнастка.
 Доз, Найджел (1985) — канадский хоккеист.
 Доз, Софи (1790—1840) — английская авантюристка, наследница принца Конде.
 Доз, Уильям Раттер (1799—1868) — английский астроном.

См. также

Примечания